Villa Waldersee steht für:

 Villa Waldersee in Hannover, siehe Hohenzollernstraße 40 (Hannover)
 Villa Waldersee (Bad Nauheim), Hotel in Bad Nauheim